Судан на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлен как минимум четырьмя спортсменами в трёх видах спорта.

Состав сборной 
  Дзюдо
 Ислам Монир Сулиман

  Лёгкая атлетика
 Ахмед Али
 Абдалла Тарган
 Амина Бакхит

  Плавание
 Абдельазиз Мохамед Ахмед
 Ханих Ибрахим

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Ссылки 
 Сборная Судана  на сайте Sports-reference.com
 Судан на официальном сайте МОК 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016